Царёво-Займищенское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Царёво-Займище. На территории поселения находилось 11 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Тумановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 112,37 км²
 Расположение: северо-восточная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере и востоке — с Гагаринским районом
 на юго-востоке — с Тёмкинским районом
 на юге — с Ермолинским сельским поселением
 на западе — с Тумановское сельским поселением

 По территории поселения проходят автомобильные дороги:  и Царёво-Займище — Баскаково.
 Крупная река: Сежа.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Царёво-Займище, деревня
 Большие Ломы, деревня
 Вырубово, деревня
 Гашино, деревня
 Добринка, деревня
 Докунка, деревня
 Коргино, деревня
 Красная Слобода, деревня
 Крутое, деревня
 Мочальники, деревня
 Никулинки, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году